Styresystem har flere betydninger:
 Styresystem - installeret på bl.a. PCere
 Styresystemer - Liste over en lang række styresystemer
 Batteristyresystem - styresystem som sikrer akkumulatorer mod bl.a. overladning og overafladning

Se også 
 Reguleringssystem